Anschlag auf die Rainbow Warrior steht für
 Versenkung der Rainbow Warrior, Zwischenfall vor Neuseeland 1985 
 Anschlag auf die Rainbow Warrior (Film), Verfilmung des Zwischenfalls 1993